Афродита Синуэсская (также Венера Синуэсская) — мраморная скульптура Афродиты эпохи эллинизма, относящаяся к работам греческого скульптора Праксителя и датируемая IV веком до н. э.

История и описание 

25 января 1911 года Леопольдо Скиаппа (Leopoldo Schiappa) проводил земляные работы на своём винограднике в районе Инкалдана (Incaldana) города Мондрагоне (античный город ). Арендаторы участка Антонио Гульельмо (Antonio Guglielmo) и его сын Джованни (Giovanni) наткнулись на какой-то каменный предмет, находящийся неглубоко в земле, обнаружив две части изуродованной античной скульптуры. Весть о находке быстро распространилась по стране, скульптура была передана в Национальный археологический музей Неаполя.

Статуя была обследована учёным-археологом  в Неаполе в апреле этого же года. Он восстановил статую, соединив две её части, и назвал «Venere Sinuessana», датировав работу IV веком до н. э. и приписав её греческому скульптору Праксителю, который вместе со Скопасом и Лисиппом считаются одним из великих мастеров «эллинизма». Но некоторые искусствоведы считают, что, вероятно, статуя является римской копией греческого оригинала.

Статуя Венеры (Афродиты) когда-то украшала одну из многих римских вилл в Синуэссе. Предполагается, что вилла принадлежала знаменитому древнеримскому оратору, политику и философу Цицерону, который, как и многие его богатые современники, имел виллу в этом городе, известном своей термой. Но даже если она не являлась собственностью Цицерона, её наличие на любой из вилл говорит о высоком уровне благосостояния некоторых граждан, которые могли позволить себе такую роскошь в доме, как оригинальная греческая скульптура.

Скульптура без головы и рук, а также с некоторыми другими дефектами, изображает полуголую женщину, опирающуюся на правую ногу и держащую свою одежду на бедрах. Отсутствие недостающих частей тела богини позволяют предположить, по крайней мере, две гипотезы: первая состоит в том, что Венера готовится принять ванну, и по этой причине раздевается, позволяя своему платью скользить по телу на пол; вторая гипотеза, наоборот, состоит в том, что женщина выходит из ванны или водоёма, вытираясь полотенцем. Возможно, что при этом какой-либо из рук она прикрывает наготу своего тела.

Известные факты 
 На момент своего обнаружения статуя была выкуплена всего за 500 лир, тогда как она реально стоила не менее 500 000 лир.
 В музее города Мондрагоне —  — имеется копия данной скульптуры.
 С 23 марта по 31 октября 2013 года Венера Синуэсская была представителем древней Италии в числе «Красавиц Массики» («Bellezze del Massico») на выставке «Rosantico» в , посвященной темам природы и красоты.
 С 15 февраля 2018 года по 13 января 2019 года скульптура была предоставлена Национальным археологическим музеем Неаполя для показа на выставке, организованной итальянской банковской группой Intesa Sanpaolo, где наряду с другими античными экспонатами были представлены скульптуры одноимённых богинь — Afrodite che si slaccia il sandalo и Afrodite Anadyomene.

См. также 
 Афродита в античной скульптуре

Примечания

Ссылки 
 La Venere di Sinuessa: forme sinuose… ed eterne! 
 Retro della Venere di Sinuessa 
 Афродита Синуэсская 

Афродита в скульптуре
Скульптуры из мрамора